Конституция (от  «устройство, установление, сложение») — многозначный термин.

В истории 
 Конституция — нормативно-правовой акт высшей юридической силы. Как нормативно-правовой акт высшей юридической силы Конститу́ция это учредительный документ государствa, в котором изложены основные цели создания государства.
 Конституция — государственное устройство (также и без формального высшего нормативно-правового акта, например: конституция Римской республики или конституция Великобритании).
 Конституция — в Древнем Риме императорское постановление, имевшее силу закона.
 Апостольская конституция — в Католической церкви законодательный акт, провозглашённый папой римским.

В физиологии 
 Конституция — телосложение человека или животных.
 Конституция человека — совокупность функциональных и морфологических особенностей организма, сложившихся на основе наследственных и приобретенных свойств, которые определяют своеобразие реакции организма на внешние и внутренние раздражители.

Прочее 
 Конституция (2008) — астероид в Солнечной системе, названный в честь советской конституции.
 Конститьюшн («Конституция») — старейший парусный корабль, находящийся на плаву, одна из достопримечательностей США.

См. также 
 Площадь Конституции
 Проспект Конституции
 Улица Конституции